Mount Victoria kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Victoria (berg i Australien, Tasmanien), Dorset, 
 Mount Victoria, New South Wales, ort,

Fiji 

 Tomanivi, berg, Västra divisionen,

Kanada 

 Mount Victoria, Alberta, berg, 
 Mount Victoria, British Columbia, berg,

Myanmar 

 Mount Victoria, Myanmar, berg, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Myanmarförgreningar
Robotskapade Fijiförgreningar